Gogol Bordello (Гоголь Борделло) — американская рок-группа. В своей игре объединяет несколько музыкальных стилей. Группа была основана в 1999 году в Нью-Йорке украинским эмигрантом Евгением Гудзем из музыкантов восточноевропейского происхождения — из Украины, России и Израиля. Они известны своими театрализованными постановками концертов, которые являются смесью карнавала и комедии. Их музыка подверглась влиянию украинских и русских народных мотивов, карпатской, цыганской музыки, в сопровождении аккордеона и скрипки (в некоторых альбомах и саксофона) и является объединением романса, панка, фолк-рока и рок-н-ролла.

История 
Основатель группы Евгений Гудзь родился в 1972 году в Украинской ССР, в г. Боярка. Учился в школе № 170 на Оболони в Киеве. После событий на ЧАЭС был с семьёй эвакуирован на Западную Украину. Позднее, в качестве беженца, Гудзь побывал во многих странах Европы: в Польше, Венгрии, Австрии, Италии, а в 1991 эмигрировал в США, где осел в Нью-Йорке.

Первоначально группа называлась «Hutz and the Bela Bartoks», но, по выражению Гудзя, «В США никто не знает, кто это такой — Bela Bartok».

Первый сингл группы был выпущен в 1999, в том же году выходит первый альбом Voi-La Intruder, продюсировал его барабанщик Bad Seeds Джим Склавунос (Jim Sclavunos).

2005 год — выход Gypsy Punks: Underdog World Strike, в котором смешались несколько стилей: рок-н-ролл, панк, балканские романсы, русские и украинские фольклорные мотивы; песни исполнялись на русском, английском, испанском и итальянском языках. Продюсер альбома — Стив Альбини (Steve Albini).

Евгений Гудзь сыграл одну из главных ролей (роль одессита Алекса) в фильме «И всё осветилось», снятом Львом Шрайбером по одноимённому роману Джонатана Сафрана Фоера. Песня «Start Wearing Purple» в исполнении «Gogol Bordello» вошла в саундтрек к этому фильму.. В том же году группа подписала контракт с лейблом SideOneDummy

В 2007 вышел альбом Super Taranta, продюсер Виктор Ван Вогт (Victor Van Vugt), который стал ещё популярнее, чем предыдущие.
В 2007 Gogol Bordello получили премию BBC «World Music Awards».
Музыкальный журнал Rolling Stone включил работы группы в 50 лучших альбомов 2007 года, и 100 лучших песен 2007 года
.
Журнал New Musical Express поставил альбому четыре звезды из пяти
.

«Gogol Bordello» сотрудничал с Мадонной. Евгений Гудзь и Сергей Рябцев исполнили вместе с ней шлягер «La Isla Bonita» в концерте «London Live Earth» 7 июля 2007 года на стадионе «Уэмбли». Группа принимала участие в фильме, режиссёром которого являлась Мадонна, «Грязь и мудрость», презентация которого состоялась на фестивале Sundance Film Festival весной 2008 года.
22 июля 2012 «Gogol Bordello» выступали на разогреве у Red Hot Chili Peppers на концерте в Москве, на Большой спортивной арене «Лужники». В 2014 году выступили на рок-фестивале Rock Am Ring в Германии.

Дискография

Синглы 
 2002 — «When The Trickster Starts A-Poking» (Rubric Records)
 2006, февраль — «Start Wearing Purple» (SideOneDummy Records)
 2006, август — «Not a Crime» (SideOneDummy)
 2007, август — «Wonderlust King» (SideOneDummy)

Сторонние проекты 
 «Gogol Bordello vs. Tamir Muskat» — август 2004. Сотрудничество между Gogol Bordello и участниками Balkan Beat Box, под названием J.U.F. (Jewish-Ukrainian Freundschaft).
 Сотрудничество с Гораном Бреговичем привело к записи композиций «Be That Man» и «Quantum Utopia», вошедшей в альбом Бреговича 2012 года «Шампанское — цыганам».

В кино 

Песни группы «Gogol Bordello» звучат в качестве саундтрека к нидерландскому фильму 2012 года «Марафон». Также песня группы звучит в мультипликационном фильме «Махни крылом». Трек группы под названием «American Wedding» звучит в одном из короткометражных мультиков из серии Dji Death Fails, а также в 3 сезоне, во 2 серии сериала «Фарго». Несколько песен группы звучат в фильме «Самоубийцы: История любви». Песня «East Infection» звучит в испанском фильме 2015 года Идеальный день. Песня Harem in Tuscany (Taranta) звучит в фильме «Кухня в Париже».

 «Самоубийцы: История любви» () Имя и образ главного героя Евгения является прямой отсылкой к личности фронтмена американской группы Gogol Bordello. В саундтрек кинокартины вошли его песни в исполнении Gogol Bordello: «Through the Roof 'n' Underground», «Occurrence on the Border», «Huliganjetta».

Участники группы 
 Евгений Гудзь (вокал, акустическая гитара, перкуссия) — Украина
 Майкл Уорд (гитара, бэк-вокал) — США
 Томас «Tommy T» Гобина (бас-гитара, бэк-вокал) — Эфиопия
 Сергей Рябцев (скрипка, бэк-вокал) — Россия
 Павел Невмержицкий, он же Pasha Newmer (аккордеон, бэк-вокал) — Белоруссия
 Педро Эразо (МС, перкуссия) — Кито, Эквадор
 Элизабет Чи-Вей Сун (перкуссия, бэк-вокал) — Гонконг, Китай
 Оливер Чарльз (ударные) — Тринидад и Тобаго
 Борис Пелех (гитара) — Украина

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фан-сайт Gogol Bordello
 профиль на last.fm

Музыкальные коллективы по алфавиту
Панк-рок-группы
Рок-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Фолк-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Объекты, названные в честь Николая Гоголя